Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2003 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Lleyton Hewitt. Das Finale bestritten Roger Federer und Mark Philippoussis, welches Federer in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2003